Конопиньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Конопиньский, Лех (род. 1931) — польский поэт, писатель, сатирик.
 Конопиньский, Мариан (1907—1943) — блаженный Римско-католической церкви, священник, монах из монашеского ордена францисканцев, мученик.
 Конопинский, Эмиль (1911—1990) — американский физик-ядерщик.